Název Hlboká může označovat:

 Hlboká (přítok Breznického potoka) – pravostranný přítok Breznického potoka na Slovensku  v okrese Zvolen
 Hlboká (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Hlboká (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Hlboká (Velká Fatra) – hora v pohoří Velká Fatra (1 010,2 m n. m.) na Slovensku
jako součást názvu:
 Hlboká dolina – dolina v západní části Západních Tater

Související články 
 Hluboká